Miejscowości w USA:
 Berwyn – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Cook
 Berwyn – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Custer
 Berwyn – jednostka osadnicza w stanie Pensylwania, w hrabstwie Chester
Gminy w USA:
 Berwyn (ang. Berwyn Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Cook
 Berwyn (ang. Berwyn Township) – gmina w stanie Nebraska, w hrabstwie Custer
Osoby:
 Berwyn – właśc. Berwyn Du Bois, brytyjski muzyk